Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gullikson e Tim Gullikson che hanno battuto in finale Colin Dibley e Bob Giltinan 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (campioni)
 Victor Amaya /  John James (semifinali)

 Mike Machette /  Sashi Menon (semifinali)
 Rick Fisher /  Hank Pfister (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1978